Тадеуш Левандовский:
* Левандовский, Тадеуш (1930—1995) — польский фермер, депутат Сейма.
 Левандовский, Тадеуш (1934—1996) — польский токарь, депутат Сейма.
 Левандовский, Тадеуш (1944—2021) — польский техник, депутат Сейма, сенатор.
 Левандовский, Тадеуш (род. 1951) — польский инженер, депутат Сейма.
 Левандовский, Тадеуш (1922—1992) — польский фотограф и оператор, лауреат ЮНЕСКО.